Miejscowości w USA:
 Carlyle – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Clinton
Gminy w USA:
 Carlyle (ang. Carlyle Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clinton
 Carlyle (ang. Carlyle Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Allen
 Carlyle (ang. Carlyle Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle

Miejscowości w Kanadzie:
 Carlyle – miasto w prowincji Saskatchewan